

Toponyme 
Kingman est le nom de plusieurs lieux :
 
 Kingman (Arizona)
 Kingman (Indiana)
 Kingman (Kansas)
 Comté de Kingman
 le récif Kingman dans l'océan Pacifique
 
 Kingman (Alberta)

Patronyme 

 Eduardo Kingman (1913 - 1998), artiste d'Amérique latine
 John Kingman  (né en 1939), mathématicien britannique ayant travaillé dans le domaine de la génétique des populations, sur la théorie de la coalescence

Sport 

 Kingman (2011-), un cheval de course et étalon britannique